Leona, Sawyer Brown-dal
 Leona, mexikói film
 Leona, női keresztnév

Földrajz 
 Amerikai Egyesült Államok
 Leona (Kansas)
 Leona (Oregon)
 Leona (Texas)